Премьер-министр Сингапура — глава правительства Сингапура.

Список премьер-министров Сингапура

Ссылки 
 Список предыдущих премьер-министров — Официальный сайт Офиса премьер-министра Сингапура 
 Список на rulers.org 

Сингапур

Списки:Сингапур